

Traction à cheval 
Un timonier est chacun des chevaux qu'on attelle de chaque côté du timon d'une voiture ou d'une charrue.

Marine 
Dans la marine le timonier est le marin qui participe à la conduite nautique d'un navire marchand ou d'un bâtiment de guerre, directement ou indirectement :
 dans la marine marchande, le timonier est le marin qui gouverne le navire avec la barre (franche, à roue ou à "joystick") et exécute les ordres de l'officier de quart ou du capitaine ;
 dans la marine de guerre, le navigateur timonier est le marin chargé de seconder à la passerelle l'officier chef du quart d'un bâtiment (gestion de la documentation nautique et des cartes, entretien et mise en œuvre des matériels de navigation et de passerelle) ainsi que des moyens de transmission par signaux flottants lumineux (pavillons), signaux à bras, signaux lumineux « scott » (projecteurs) et radiotéléphonie ; contrairement à une idée reçue, dans la Marine nationale française le timonier ne tient pas la barre : c'est là le rôle de l'homme de barre, plutôt assuré par un manœuvrier.

Politique 
« Grand Timonier » désigne couramment le dirigeant chinois Mao Zedong, en utilisant l'image de l'homme de barre « aux commandes » de la Chine imaginée comme étant un « grand navire du désert asiatique ». Par analogie et probablement en raison de sa petite taille, et aussi car « Xiao » signifie « petit » en chinois, Deng Xiaoping a reçu le surnom de Petit Timonier, lequel surnom reste toutefois peu connu et très peu employé. 

Homonymie